Cała kupa wielkich braci – opowiadanie Rafała A. Ziemkiewicza, nominowane do Nagrody im. Zajdla
 Cała kupa wielkich braci – zbiór opowiadań Rafała A. Ziemkiewicza